Финал Кубка Испании по футболу 2015 года — 112-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 30 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В матче принимали участие клубы Атлетик Бильбао и Барселона. Со счётом 3:1 победу в матче одержала Барселона и завоевала свой 27-й Кубок Испании.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Marca.com
 AS.com

2015
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
Матчи ФК «Барселона»
События 30 мая
Май 2015 года
Спортивные соревнования в Барселоне
Футбол в Европе в 2015 году
Спорт в Испании в 2015 году